Amerikai Egyesült Államok
 Stratford (Connecticut)
 Stratford (Dél-Dakota)
 Stratford (Illinois)
 Stratford (Iowa)
 Stratford (Kalifornia)
 Stratford (New Hampshire)
 Stratford (New Jersey)
 Stratford (New York)
 Stratford (Ohio)
 Stratford (Oklahoma)
 Stratford (Texas)
 Stratford (Washington)
 Stratford (Wisconsin)

 Ausztrália
 Stratford (Queensland)
 Stratford (Új-Dél-Wales)
 Stratford (Victoria)

 Egyesült Királyság
 Stratford állomás 
 Stratford International
 Stratford-upon-Avon 
 Stratford (London)

 Kanada
 Stratford (Ontario)
 Stratford (Prince Edward-sziget)
 Stratford (Québec)

 Új-Zéland
 Stratford (Új-Zéland)